John Fitch ist der Name folgender Personen:

* John Fitch (Erfinder) (1743–1798), US-amerikanischer Erfinder
 John Fitch (Rennfahrer) (1917–2012), US-amerikanischer Rennfahrer
 John Fitch (Informatiker) (* 1945), britischer Informatiker, Mathematiker und Komponist